Нижнее Аськиярви — пресноводное озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,9 км². Располагается на высоте 92,2 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно почти на три километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Через Нижнее Аськиярви течёт безымянный водоток, вытекающий из озера Аськиярви и впадающий в Тумчаозеро, соединяющееся с Сушозером, через которое протекает река Ковда, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

По центру озера расположены три острова различной площади, не имеющие названия.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000611102000001297.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Сушозера
Озёра Лоухского района